Los términos Tokay, Tocai, Tokaj o Tokaji (en algunas acepciones iniciados en minúscula pero pronunciados todos ellos como «tocái», a pesar de las diferentes ortografías de cada uno) pueden referirse a:

 Tokaj, una ciudad situada en el condado de Borsod-Abaúj-Zemplén, en el norte de Hungría;
 Tokaj-Hegyalja, una región vitivinícola del norte de Hungría, cuya capital es la ciudad de Tokaj, anteriormente mencionada;
 Tokaji, tanto la variedad de uva como el vino producidos en la parte húngara de la región vitivinícola anteriormente mencionada;
 Tokay o tocai, un conjunto de vinos y de variedades de uva, la mayor parte de los cuales ya no tienen el derecho a ser denominados como «Tokay» o «Tocai» debido a la ley que desde 2007 protege la denominación húngara:
 Tokay, otro nombre con el que se conoce a la variedad de uva furmint, en muy buena parte utilizada en la elaboración de los vinos tokaji;
 Tokay de Alsacia o tokay pinot gris, antiguos nombres de la variedad de uva francesa y de vino francés actualmente y desde 2007 denominados pinot gris;
 Tocai, antiguo nombre de la variedad de uva italiana y de vino italiano actualmente y desde 2007 denominados tai;
 Tocai friulano, antiguo nombre de la variedad de uva italiana y de vino italiano actualmente y desde 2007 denominados sauvignon vert (para la variedad de uva) y friulano (para el vino);
 Tokay, nombre dado anteriormente a la muscadelle en Australia, aunque en la actualidad se la llama topaque en Australia para evitar confundirla con la pinot gris de Alsacia;
 Tokay, un antiguo sinónimo, abandonado en 2007, de la variedad de uva denominada macabeo, propia de los viñedos de España y del Languedoc-Rosellón (este último en el sur de Francia);
 Tokay, un antiguo sinónimo, abandonado en 2007, de la variedad de uva denominada catawba, propia de algunos viñedos de Estados Unidos;
 Tokay, antiguo nombre de una ciudad californiana de Estados Unidos, actualmente denominada como Málaga;
 Tokay High School, un centro de enseñanza situado en Lodi (California, Estados Unidos);
 El gecko tokay (gekko gecko), una especie de la familia de los gecónidos (gekkonidae);
 Los tokay, una raza ficticia de seres reptilianos, propia del videojuego The Legend of Zelda.